Хул-Юган:

 Хул-Юган (приток Куновата) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Хул-Юган (приток Лыхмы) — река в РФ, протекает в Ханты-Мансийском Автономном Округе.
 Хул-Юган (приток Назыма) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Хул-Юган (приток Сорумы) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 хулиган